Lokanga bezeichnet mehrere Saiteninstrumente auf Madagaskar:
 Lokanga bara, kurz lokanga, eine drei- bis viersaitige Fiedel
 Lokanga voatavo, auch jejy, eine neunsaitige Stabzither mit Kalebassenresonator